Cyrill Geyer, né le  à Zurich, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000 || HC Coire || LNB
| 12 || 0 || 0 || 0 || 2 || 15 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2000-2001 || HC Coire || LNA
| 31 || 0 || 1 || 1 || 2 || 12 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2000-2001 || Genève-Servette HC || LNB
| 12 || 1 || 1 || 2 || 2 || || || || || 
|-
| 2001-2002 || HC Coire || LNA
| 44 || 2 || 7 || 9 || 14 || 14 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2002-2003 || SC Rapperswil-Jona || LNA
| 44 || 1 || 4 || 5 || 8 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2003-2004 || SC Rapperswil-Jona || LNA
| 41 || 3 || 3 || 6 || 16 || 8 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2004-2005 || SC Rapperswil-Jona || LNA
| 44 || 5 || 9 || 14 || 30 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2005-2006 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
| 44 || 6 || 11 || 17 || 14 || 7 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2006-2007 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
| 44 || 6 || 11 || 17 || 14 || 7 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2007-2008 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
| 49 || 3 || 7 || 10 || 28 || 5 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2008-2008 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
| 47 || 4 || 8 || 12 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
| 45 || 3 || 3 || 6 || 16 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
| 45 || 5 || 6 || 11 || 16 || 9 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2011-2012 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
| 50 || 4 || 7 || 11 || 10 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2012-2013 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
| 40 || 2 || 8 || 10 || 20 || 11 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2013-2014 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
| 32||0 || 2|| 2|| 12|| 6|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2014-2015 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
| 34 ||1 || 4|| 5|| 12|| 12|| 0|| 1|| 2|| 6
|-
| 2015-2016 || Rapperswil-Jona Lakers || LNB
| 39 || 5 || 12|| 17 || 16 || 17 || 1|| 3 || 4 || 33
|-
| 2016-2017 || Rapperswil-Jona Lakers || LNB
| 43 || 9 || 19 || 28 || 14 || 13 || 1|| 4 || 5 || 4
|-
| 2017-2018 || Rapperswil-Jona Lakers || LNB
| 8 ||4 || 13 || 17 || 14 || 15 || 0|| 3|| 3 || 4

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en mars 1981
Naissance à Zurich
Sportif zurichois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Coire
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Défenseur de hockey sur glace